Mondiali 1959 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1959:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1959 – 10ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1959 – 2ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1959 – 18ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1959 – 6ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1959 – 56ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1959 – 32ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1959 – 4ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1959 – 10ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1959 – 1ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1959 – 26ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1959 – 19ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1959 – 11ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1959 – 3ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1959 – 3ª edizione
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1959 – 3ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano outdoor maschile 1959 – 5ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1959 – 8ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1959 – 50ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1959 – 51ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1959 – 9ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1959 – 15ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1959 – 5ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1959 – 35ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1959 – 25ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1959 – 9ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1959 – 20ª edizione